Alpenbläuling steht für folgende Schmetterlingsarten:

 Dunkler Alpenbläuling
 Heller Alpenbläuling
 Kleiner Alpenbläuling